Huťský Dvůr je název více míst:

 Huťský Dvůr (Sázava) – osada, součást obce Sázava v okrese Žďár nad Sázavou
 Huťský Dvůr (Vimperk) – zaniklá osada, katastrální území města Vimperk v okrese Prachatice, dnes součást evidenční části Klášterec
 Huťský Dvůr (Horní Planá) – zaniklé sídlo v katastrálním území Zvonková města Horní Planá v okrese Český Krumlov